Татьяна Александровна Сорокина — российский журналист, режиссёр, продюсер.

Биография 

Родилась в Москве 22 декабря 1977 г.

2000 г. окончила МГИМО, специальность — журналист-международник. Уже на пятом курсе работала в ТСН под руководством Александра Гурнова и Гули Балтаевой.

2000—2002 корреспондент авторской программы Александра Шаталова «Графоман» (ВГТРК Культура)

2002—2020 гг., сначала корреспондент, потом шеф-редактор программы Тем временем. Смыслы с Александром Архангельским.

2004—2010 гг. ВГТРК «Культура», линейный продюсер и режиссёр фильмов из цикла «Фабрика памяти: библиотеки мира» (8 серий)

2011 г. по настоящее время ВГТРК «Культура» редактор программы «Игра в бисер»

2012 г. редактор и линейный продюсер фильма «Изгнанник. Александр Герцен» (ВГТРК Культура)

2013—2015 гг.редактор программы «Билет в Большой» (ВГТРК Культура)

2015 г. редактор, линейный продюсер и режиссёр фильма «Идеалист. Владимир Короленко»(ВГТРК Культура)

2015—2018 гг. просветительский ресурс «Arzamas», автор, редактор и режиссёр цикла интервью «Диссидентское движение в рассказах участников»

2018 г. соавтор книги «Свободные люди. Диссидентское движение в рассказах участников» 2019 г. продюсер обновленной премии «Поэзия»

2019 г. продюсер, автор сценария и режиссёр документального фильма «Ольга Седакова. Слово и вера» (ВГТРК Культура)

2019 г. просветительский ресурс «Arzamas» продюсер и режиссёр фильма «Несогласный Теодор» (19 серий по 10 минут)

2020 г. продюсер, автор сценария и режиссёр промороликов для Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ

2021 г. ВГТРК «Культура» продюсер и режиссёр фильма «Русофил. История Жоржа Нива, рассказанная им самим»

2021 г. продюсер и режиссёр документального фильма о рассеянном склерозе «Рубец»

В сентябре 2021 г. вместе с журналистом Максимом Курниковым и писателем Александром Архангельским в качестве продюсера и режиссёра начала работу над полнометражным документальным фильмом «Голод», о голоде в Поволжье в 1921-22 гг. На «Planeta.ru» проект собрал пять с лишним миллионов рублей и в марте 2021 г. состоялась первая съемочная экспедиция. Первый публичный показ «Голода» прошел 30 октября 2022 года в Екатеринбурге. В ноябре 2022 года Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», ссылаясь на просьбы неназванных граждан и якобы выявленные неназванные нарушения действующего законодательства РФ.

Примечания

Ссылки 
 «Идеалист. Владимир Короленко», документальный фильм (ВГТРК Культура)
 «Диссидентское движение в рассказах участников», цикл интервью для «Arzamas»
 «Ольга Седакова. Слово и вера», документальный фильм (ВГТРК Культура)
 «Несогласный Теодор», документальный фильм (19 серий по 10 минут)
 Проморолики Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ
 «Русофил. История Жоржа Нива, рассказанная им самим», документальный фильм (ВГТРК Культура)
 «Рубец», документальный фильм о рассеянном склерозе

Журналистки России
Режиссёры России
Продюсеры России